Amonije Sakas
 Amonije iz Aleksandrije (3. stoljeće) – kršćanski filozof
 Amonije iz Atene  (1. stoljeće) 
 Amonije Hermijin (Ammonius Hermiae) (oko 440 - oko 520) – grčki filozof